Байдарская волость:

 Байдарская волость (Курганский уезд) — волость в Тобольской губернии
 Байдарская волость (Симферопольский уезд) — волость в Таврической губернии
 Байдарская волость (Ялтинский уезд) — волость в Таврической губернии